Tàntal, element químic
 Tàntal (fill de Zeus), rei mitològic de Lídia 
 Tàntal (fill de Tiestes) 
 Tàntal (ocell), cigonya del gènere Mycteria
 Tàntal de Frígia, vers 1300 aC
 Tàutal, llatí Tautalus, general lusità